Corral Viejo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Corral Viejo, Amatepec, ort, 
 Corral Viejo, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Corral Viejo, Puebla, ort, Hueytamalco, 
 Corral Viejo, Veracruz, ort, Huayacocotla,